A equipa ciclista profissional norueguêsa Uno-X Norwegian Development tem tido, durante toda a sua história, os seguintes elencos:

Uno-X Norwegian Development Team

2020

Ver também 
 Palmarés da Uno-X Norwegian Development

Uno-X Norwegian Development, Modelos